РАФ, RAF — аббревиатура или обозначение:
 РАФ (RAF, ) — советское и латвийское автомобилестроительное предприятие (1949—1998); марка автомобилей, например:
 РАФ-10;
 РАФ-977;
 РАФ-2203.

  () — автомобилестроительное предприятие (Австро-Венгрия, 1907).
  () — авиастроительное предприятие, основанное американским инженером Б. Рутаном в 1974 году.
 
 РАФ — радиостанция автомобильная фронтовая (СССР, 1939 г.)
 Российская автомобильная федерация — общероссийская общественная организация.

 RAF () — Королевские Военно-воздушные силы Великобритании; префикс принадлежащих им объектов и учреждений, например:
 RAF Akrotiri — военная база «Акротири» ВВС Великобритании;
 RAF Fylingdales — военная база «Файлингдейлс» ВВС Великобритании.

  () — британское научно-производственное предприятие; серия разработанных им авиационных двигателей, например:
 
 

  () — индийское военизированное формирование.
 RAF () — германская подпольная организация (1968—1998).
 RAF 2000 — лёгкий многоцелевой автожир.

Раф, Raf — имя или фамилия:
 Раф (род. 1959) — итальянский певец.
 Раф — французская актриса.
 Раф, Алан (род. 1951) — шотландский футболист, вратарь.

Прочее:
 Раф — кофейный напиток, состоящий из сливок, ванильного сахара или сиропа и кофе эспрессо.
 Раф (также фреза, горгера) – круглый плоёный воротник XVI - XVII веков.

См. также 
 Рафф
 RAW